

Personnalités 
 Henry de Montherlant (1895-1972), dit Montherlant (de son nom complet Henry Marie Joseph Frédéric Expedite Millon de Montherlant),  romancier, essayiste, dramaturge et académicien français.
 François Millon de Montherlant (1726-1794), homme politique français.

Toponymes 
 Montherlant, ancienne commune du département français de l'Oise, devenue commune déléguée de la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers.